Ива́н Федо́тов:
 Федотов, Иван Васильевич (1823—1888) — русский купец, меценат, основатель Усманской публичной библиотеки.
 Федотов, Иван Григорьевич (1919—1990) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 Федотов, Иван Дмитриевич (род. 1996) — российский хоккеист.
 
 Федотов, Иван Петрович (1929—2011) — епископ Объединённой церкви христиан веры евангельской (ОЦХВЕ).
 Федотов, Иван Сергеевич (1881—1951) — русский советский театральный художник.